Benigno – tipo di tumore
Benigno – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Benigno da Cuneo (1673-1744) – religioso italiano, venerabile
Benigno di Milano (...-472) – arcivescovo e santo italiano
Benigno di Malcesine (VIII secolo-IX secolo) – eremita e santo italiano
Benigno di Digione (II secolo-179) – santo francese originario dell'Anatolia
Francesco Benigno (1967) – attore e cantante italiano

Pagine correlate
San Benigno